|-
| 72401 - || || 1 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72402 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72403 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72404 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72405 - || || 2 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 72406 - || || 2 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72407 - || || 2 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72408 - || || 2 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72409 - || || 2 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72410 - || || 2 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72411 - || || 2 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72412 - || || 2 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72413 - || || 2 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72414 - || || 2 de febrer, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 72415 - || || 2 de febrer, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 72416 - || || 3 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72417 - || || 11 de febrer, 2001 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 72418 - || || 13 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72419 - || || 13 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72420 - || || 14 de febrer, 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 72421 - || || 15 de febrer, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 72422 - || || 15 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72423 - || || 13 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72424 - || || 13 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72425 - || || 13 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72426 - || || 13 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72427 - || || 15 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72428 - || || 15 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72429 - || || 15 de febrer, 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 72430 - || || 13 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72431 - || || 15 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72432 - || || 14 de febrer, 2001 || Carbuncle Hill || D. P. Pray
|-
| 72433 - || || 13 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72434 - || || 13 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72435 - || || 15 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72436 - || || 15 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72437 - || || 15 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72438 - || || 15 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72439 - || || 15 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72440 - || || 15 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72441 - || || 13 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 72442 - || || 12 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72443 - || || 12 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72444 - || || 15 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72445 - || 2001 DD || 16 de febrer, 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 72446 - || 2001 DM || 16 de febrer, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 72447 - || 2001 DP || 16 de febrer, 2001 || Ondřejov || P. Pravec, L. Šarounová
|-
| 72448 - || || 16 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 72449 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72450 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72451 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72452 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72453 - || || 16 de febrer, 2001 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 72454 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72455 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72456 - || || 19 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 72457 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72458 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72459 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72460 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72461 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72462 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72463 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72464 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72465 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72466 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72467 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72468 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72469 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72470 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72471 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72472 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72473 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72474 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72475 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72476 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72477 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72478 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72479 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72480 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72481 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72482 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72483 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72484 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72485 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72486 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72487 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72488 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72489 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72490 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72491 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72492 - || || 21 de febrer, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 72493 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72494 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72495 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72496 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72497 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72498 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72499 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72500 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
2